Финляндия на летних Олимпийских играх 2012 была представлена 55 спортсменами, выступившими в 13 видах спорта.

Знаменосцем финской команды на торжественном открытии летних олимпийских игр была наиболее титулованная участница — Ханна-Мария Сеппяля. Она стала первой женщиной-знаменосцем от Финляндии в истории летних олимпиад.

На открытии Олимпиады в Лондоне присутствовал президент Финляндии Саули Нийнистё с супругой Йенни Хаукио.

Премьер-министр Финляндии Юрки Катайнен также посетил Лондон, где от лица госсовета поддерживал на соревнованиях финских олимпийцев.

Финской телерадиокомпанией YLE было показано 450 часов олимпийских состязаний, а на радиоканале Yle Puhe прозвучало 200 часов спортивных программ, посвященных олимпиаде.

Медалисты

Серебро

Бронза

Результаты соревнований

Бадминтон 

Спортсменов — 2

Мужчины

Женщины

Водные виды спорта

Плавание 

 Спортсменов — 7

В следующий раунд на каждой дистанции проходят лучшие спортсмены по времени, независимо от места занятого в своём заплыве.
Мужчины

Дзюдо 

Спортсменов — 3
Соревнования по дзюдо проводились по системе на выбывание. Утешительные встречи проводились между спортсменами, потерпевшими поражение в четвертьфинале турнира. Победители утешительных встреч встречались в схватке за 3-е место со спортсменами, проигравшими в полуфинале в противоположной половине турнирной сетки.

 Мужчины

 Женщины

Лёгкая атлетика 

Спортсменов —

Мужчины

Женщины

Парусный спорт 

Женщины

Командные соревнования

Стрельба 

 Мужчины

 Женщины

Тхэквондо 

Спортсменов — 1
Женщины

Тяжёлая атлетика 

Спортсменов — 1

Мужчины

Примечания

Ссылки 
 Олимпийский комитет Финляндии

Страны на летних Олимпийских играх 2012 года
Спорт в Финляндии в 2012 году